Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Tallahassee 2003, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio dell'ITF Women's Circuit Tallahassee 2003, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2003, è stato vinto da Petra Rampre e Vladimíra Uhlířová (tds n. 4). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Arpi Kojian e Antonia Matic con il punteggio di 6-2, 7-65.

Teste di Serie

  Mélanie Marois /  Jane O'Donoghue (quarti di finale)
  Jacqueline Trail /  Shikha Uberoi (semifinali)

  Milangela Morales /  Ljudmila Skavronskaja (quarti di finale)
  Petra Rampre /  Vladimíra Uhlířová (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit Tallahassee 2003